Analsex (von lateinisch anus „After“) bezeichnet Sexualpraktiken unter Einbeziehung des Anus:
 das Einführen des erigierten Penis in den Anus des Sexualpartners, siehe Analverkehr
 die orale Stimulation des Afters, siehe Anilingus
 die manuelle Stimulation, siehe Sexualpraktik#Manuelle Stimulation
 das Penetrieren des Anus mittels eines Strap-on, siehe Pegging (Sexualpraktik)